Сама́нта Джейд Ло́ган (; род. 27 октября 1996, Бостон, Массачусетс) — американская актриса ирландского и тринидадского происхождения. Наиболее известна по роли Ноны Кларк в драме ABC «Парк авеню, 666». Позже снялась в роли  в мыльной опере ABC «Главный госпиталь». Позже она вошла в актёрский состав телесериала «Волчонок», когда сериал вернулся в эфир MTV в течение четвёртого сезона. Также снялась в роли Тии Стивен в сериале «Фостеры» и появилась в качестве гостя в 300 эпизоде сериала «Морская полиция: Спецотдел».

Фильмография

Примечания

Ссылки 

 

Дети-актёры США
Киноактрисы США